Беле́нькое () — село, Беленьковский сельский совет, Запорожский район, Запорожская область, Украина.

Код КОАТУУ — 2322180801. Население по переписи 2001 года составляло 4976 человек.

Является административным центром Беленьковского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Червоноднепровка.

Географическое положение 
Село Беленькое находится на правом берегу Каховского водохранилища (Днепр), выше по течению примыкает село Беленькое Первое, ниже по течению на расстоянии в 7 км расположено село Червоноднепровка. По селу протекает ручей с запрудой. Через село проходит автомобильная дорога .

История 
Село Беленькое основано во второй половине XVIII века вблизи урочища Беленького (отсюда и название). Впервые поселение Беленькое упоминается в исторических документах в 1772 году, где говорится о войсковой повинности запорожского казачества, здесь был организован сторожевой пост от набегов крымских кочевников.

Достопримечательности 
 Имение губернатора Миклашевского М. П. (1797—1802)

Известные уроженцы 
 Верёвкин-Рахальский, Николай Андреевич (1893—1984) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Верёвкин, Фёдор Андреевич (1895—1979) — советский военачальник, генерал-майор.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт села